Герман Аберт (Hermann Abert, 25 березня 1871, Штутгарт, — 13 серпня 1927 Штутгарт) — німецький музикознавець і педагог.
 Йоганн Йозеф Аберт, Йо́ганн (Ян) Йо́зеф А́берт (1832—1915) — німецький композитор і капельмейстер.